O nome Kirchner pode se referir a:

 Ernst Ludwig Kirchner, pintor alemão. Um dos fundadores do grupo de pintura expressionista Die Brücke. 

 Néstor Carlos Kirchner, político argentino. (Río Gallegos, 25 de fevereiro de 1950), advogado e político argentino. Foi eleito em 25/3/2003 presidente de seu país. Antes, foi governador da Província de Santa Cruz.

 Cristina Kirchner

Desambiguação